Belleville (en francés, literalmente "ciudad hermosa") hace referencia a varios artículos


Localidades en América del Norte 
 Belleville (Ontario), Canadá.

En Estados Unidos
 Belleville (Arkansas)
 Belleville (Illinois)
 Belleville (Kansas)
 Belleville (Nueva Jersey)
 Belleville (Nueva York)
 Belleville (Pensilvania)
 Belleville (Míchigan)

Francia 
 Barrio de Belleville, en el XX Distrito de París.

Localidades
 Belleville (Meurthe y Mosela) departamento de Meurthe y Mosela.
 Belleville (Ródano) comuna delegada
 Belleville-en-Beaujolais departamento de Ródano.
 Belleville (Deux-Sévres) departamento de Deux-Sèvres.
 Belleville-en-Caux, departamento Sena Marítimo.
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, departamento Ardenas.
 Belleville-sur-Loire, departamento Cher.
 Belleville-sur-Mer, departamento Sena Marítimo.
 Belleville-sur-Meuse, departamento Mosa.
 Belleville-sur-Vie, departamento Vendée.
 Saint-Martin-de-Belleville, departamento Saboya.

Otros 
 Las trillizas de Belleville, película animada francesa.
 Belleville (arandela), un tipo de arandela de presión.